Села:
 Бараниківка — Луганська область, Біловодський район
 Бараниківка — Луганська область, Кремінський район